La Libre Belgique, diari en francès editat a Bèlgica
 Bachelor of Laws (de l'acrònim en llatí Legum Baccalaureus), títol de pregrau en Dret propi de països de tradició educativa anglosaxona